Будяк — искажённое от Бодяк () (род сорных растений)
 Будяк — народное название различных травянистых сорных растений из семейства Астровые (Сложноцветные):
 
 
 
 
 
 Будяк (разг.) — продукт питания, вредный для здоровья, но вкусный.
 Будяк (художественная группа) — существовала в Харькове в 1909—1910 гг.